El Grand Prix de Stuttgart 2015, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 38a edició del torneig i es va celebrar entre el 18 i el 26 d'abril de 2015 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista alemanya Angelique Kerber va guanyar el segon títol de l'any, concretament en dues setmanes de diferència després de la victòria a Charleston.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015